

Persone
 Bobby Whitlock – musicista e cantautore statunitense
 Ed Whitlock – maratoneta canadese di origine britannica
 Elizabeth Whitlock – attrice teatrale inglese
 Harold Whitlock – marciatore britannico
 Isiah Whitlock Jr. – attore statunitense
 Max Whitlock – ginnasta inglese

Altro
 Whitlock Avenue – fermata della metropolitana di New York, situata sulla linea IRT Pelham